Ла Батеа има више значења:

 Ла Батеа (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Батеа (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Батеа (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Батеа (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Батеа (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Батеа (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Батеа (Сан Хуан Мистепек -дто. 08 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Батеа (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Батеа (Басерак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Батеа (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику